Hauptstraße 99 ist der Adresse folgender Gebäude:

 Hauptstraße 99 (Bergheim) (auch Rotes Haus)
 Hauptstraße 99 (Poppenlauer)